Le terme Cydonia peut désigner :
 Cydonia, une ancienne ville grecque située en Crète ;
 Cydonia, le nom latin du cognassier ;
 Cydonia Mensae et Cydonia Colles, deux reliefs de la planète Mars ;
 Cydonia: Mars - The First Manned Mission, un jeu vidéo sorti en 1998 ;
 Cydonia, un album du groupe The Orb ;
 Cydonia, un groupe de power metal italien ;
 (1106) Cydonia, un astéroïde de la ceinture d'astéroïdes.
 Knights of Cydonia, une chanson du groupe Muse ;

Homophone : Sidonia 
 Knights of Sidonia (シドニアの騎士, Shi-do-ni-a no Kishi - Japonais phonétique pour Cydonia) est un seinen manga écrit et dessiné par Tsutomu Nihei.